

Geografia 
 Nikiforou Foka – comune dell'unità periferica di Retimo (isola di Creta, Grecia)

Persone 
 Niceforo Foca il vecchio (830 circa – 896 circa) – condottiero bizantino, capostipite della famiglia Foca
 Niceforo II Foca (912 circa – 969) – nipote del precedente, imperatore di Bisanzio dal 963 al 969 
 Niceforo III Foca (Niceforo III Botaniate, 1001-1081) – discendente dei precedenti